Gourievsk, ville russe de l'oblast de Kaliningrad ;
Gourievsk, ville russe de l'oblast de Kemerovo.

Voir aussi